Heatseeker – singolo degli AC/DC del 1988, dall'album Blow Up Your Video
 Heatseeker – film del 1995 diretto da Albert Pyun
 Heatseeker –  videogioco del 1990 per Commodore 64
 Heatseeker – videogioco del 2007 per Wii, PlayStation 2 e PlayStation Portable